Kirner bezeichnet:

 Kirner Privatbrauerei, eine in Rheinland-Pfalz bekannte Brauerei aus Kirn
 Werkzeug aus der Kupferschmiede, um Löcher vorzuzeichnen, siehe Körner (Werkzeug)

Kirner ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Kirner (1951–2022), deutscher Maler
 Catalina Navarro Kirner (* 1979), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Fabian Kirner (* 1978),  deutscher Creative Director und Mitglied im Art Directors Club für Deutschland
 Florian Kirner (* 1975), deutscher Journalist und Liedermacher
 Georg Kirner (* 1936), deutscher Abenteuerreisender und Buchautor.
 Joan Kirner (1938–2015), australische Politikerin, ehemalige Premierministerin von Victoria
 Johann Baptist Kirner (1806–1866), deutscher Maler
 Josef Kirner (1878–1954), deutscher Maschinenbauer
 Joseph Kirner (1769–1830), Uhrenhändler aus Furtwangen im Schwarzwald, der nach Amerika auswanderte
 Jürgen Kirner (* 1960), deutscher Musiker und Autor
 Lukas Kirner (1794–1851), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kerner
 Körner